«Taller in More Ways» — четвертий студійний альбом британського жіночого гурту «Sugababes». Випущений 31 жовтня 2005 року, 27 лютого 2006 вийшло перевидання.

Список композицій

Стандартне/Міжнародне видання

Європейське делюкс-видання ()

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Sugababes